Обмирще́ние в христианстве — процесс переориентации церкви на решение проблем мирской жизни, что противопоставляется изначальной высокодуховной и священной задаче спасения души человека и обретению Жизни вечной. Обмирщение священнослужителей может выражаться в занятиях коммерцией, в стремлении к привилегиям, к материальным благам, к почётным должностям; в слиянии с государственной властью, в симони́и.

Особенно быстрый и сокрушительный характер обмирщение приняло после легализации христианства царём Константином Великим в 313 году, а затем и возведением христианства в ранг государственной религии.

Священномученик Киприан Карфагенский объяснял большое количество отрекшихся от Христа во время гонения императора Деция в 251 году тем, что христиане чрезмерно увлеклись любостяжанием:

Попытки противостояния обмирщению 
Сплочённые раннехристианские общины проповедовали апостольскую простоту и непосредственность, публичную исповедь, ответственность и торжественность принятия крещения (совершаемого после 40-дневного поста, во время божественной литургии в присутствии собравшейся местной общины). Проповедь христианства в отдалённых государствах велась энтузиастами без преследования интересов церковной или мирской власти, ради спасения душ аборигенов. Не существовало такого количества замысловатых церемоний, ритуалов и запретов.

Отшельничество 
Основание монастырей было связано с убеждённостью некоторых крайних ревнителей чистоты христианства в том, что «в миру» спастись уже невозможно, в связи с чем они уходили в пустыни, горы и леса, где основывали монастыри. Возросший авторитет монашества привёл к тому, что монастыри стали богатеть, вовлекаться в политическую жизнь, и, наконец, были полностью подчинены правящим епархиальным архиереям, которые, через некоторое время стали избираться/назначаться исключительно из самих же монахов (иногда, не столько по стремлению их к высокой духовной жизни, сколько по их способности к административно-чиновнической церковной деятельности — нахождению компромиссов). Представители духовенства чаще стали стремиться к церковной карьере, церковным наградам, пышным титулам, высоким должностям.

Протестантизм 

В XVI веке в католической Европе появился протестантизм, одним из лозунгов которого была борьба с обмирщением христианства.  — отделение государства от церкви, а также школы (образования), науки, искусства и бытовых отношений от церкви.

Обновленчество 

В 1917 году в России была ликвидирована монархия, и церковные деятели поспешили воспользоваться благоприятным случаем, чтобы избрать патриарха и по накопившимся злободневным вопросам провести необходимые церковные реформы. Однако и в этом случае притормозить процесс обмирщения Церкви не удалось: с одной стороны появилось малоуправляемое деградирующее обновленчество, с другой стороны, на Русскую православную церковь обрушились гонения атеистов-большевиков.

Практика Церкви 
Православная Церковь обмирщение называет злом. Законными и эффективными средствами противостояния обмирщению признаются всемогущая помощь Божия и личное благочестие каждого христианина:
«Стяжи дух мирен, и тогда тысячи вокруг тебя спасутся»

См. также 
 Секуляризация
 Апостасия

Примечания 

Христианство
История религии